Mistrzostwa Afryki w Rugby 7 Kobiet 2014 – szóste mistrzostwa Afryki w rugby 7 kobiet, oficjalne międzynarodowe zawody rugby 7 o randze mistrzostw kontynentu organizowane przez CAR mające na celu wyłonienie najlepszej żeńskiej reprezentacji narodowej w tej dyscyplinie sportu w Afryce, które odbyły się w Machakos 12 kwietnia 2014 roku.

Informacje ogólne 
Turniej został początkowo zaplanowany do przeprowadzenia w marcu w Maroku, jednak problemy z organizacją spowodowały, iż został przeniesiony do Kenii.

W rozegranym na Kenyatta Stadium w Machakos turnieju wzięło udział osiem drużyn. Reprezentacje zostały podzielone na dwie czterozespołowe grupy, które w pierwszej fazie rywalizowały systemem kołowym o dwa czołowe miejsca premiowane awansem do półfinałów. W dalszej części dnia odbyła się faza play-off oraz mecze o poszczególne miejsca. Turniej zdominowały reprezentantki RPA broniąc trofeum zdobytego przed rokiem.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Faza pucharowa

Bowl

Cup

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Strona CAR 

Mistrzostwa Afryki w rugby 7
2014 w rugby union
2014 w Afryce
Rugby union w Kenii